Mount Whiting steht für:
 anderer Name für das Melfjellet, Kempland, Antarktika
 Mount Whiting (Parmerland), Berg im Palmerland, Antarktika